Il singolare del torneo di tennis Bukhara Womens 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Akgul Amanmuradova che ha battuto in finale Veronika Kapshay 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Nigina Abduraimova (semifinali)
 Sabina Sharipova (semifinali)
 Başak Eraydın (secondo turno)
 Veronika Kapshay (finale)

 Ekaterine Gorgodze (quarti di finale)
 Margarita Lazareva (quarti di finale)
 İpek Soylu (quarti di finale)
 Ekaterina Yashina (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Womens 2014